Wright City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wright City (Missouri)
Wright City (Oklahoma)